Магомед Хизриевич Керимов (22 августа 1937, с. Хахита, Левашинский район, Дагестанская АССР, РСФСР — 17 декабря 2016, там же, Дагестан, Российская Федерация) — советский и российский организатор сельхозпроизводства, бригадир, затем председатель колхоза «Победа» Левашинского района Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда (1973).

Биография 
Родился в крестьянской семье. Работал в колхозе «Победа» старшим чабаном, заведующим овцефермой и заместителем председателя по животноводству.

В 1973 году комсомольско-молодёжная бригада Керимова получила 132 ягнёнка от 100 овцематок и настригла по 4,5 килограмма шерсти в отаре в 1450 овцематок.

Заочно окончил сельскохозяйственный техникум.

В 1976—2010 годах — председатель колхоза «Победа» Левашинского района Дагестанской АССР/Республики Дагестан. В 1981 году добился рекордных показателей: валовый сбор зерна составил 15940 центнеров с гектара, производство мяса и овощей выросло в 4 раза, плодов — более чем в шесть раз, молока и шерсти в — в 1,4 раза по сравнению с показателями перед его назначением. При его активном участии была проложена автодорога Леваши — Хахита протяженностью 5,5 км, были построены и введены в строй врачебная амбулатория, участковая больница на 26 мест, средняя школа на 180 мест, Дом культуры, зал для занятий спортом, проведены питьевая вода и газ.

Избирался депутатом Верховного Совета Дагестанской АССР 9-го созыва.

Награды и звания 
Герой Социалистического Труда (06.09.1973). Награждён двумя орденами Ленина (8 апреля 1971, 6 сентября 1973), орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта» (22 марта 1966); Кавалер Ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан», медалями, почетными званиями «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» и «Заслуженный животновод Дагестана».

Источники 

 http://www.riadagestan.ru/mobile/news/levashinskiy_rayon/ushel_iz_zhizni_geroy_sotsialisticheskogo_truda_sssr_magomed_kerimov/
 http://www.liveinternet.ru/journalshowcomments.php?jpostid=396712798&journalid=762167&go=prev&categ=0
Депутаты Верховного Совета Дагестанской АССР